Thomas McClary est un nom pouvant désigner:

 (1909-1972), auteur américain de science fiction
 (né en 1949), musicien et chanteur américain

Voir aussi

McClary, Thomas